Али паша джамия може да се отнася за:

 Али паша джамия, джамия в Охрид;
 Али паша джамия, джамия в Октиси.